Ла Вакита има више значења:

 Ла Вакита, Ел Тулиљо (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вакита (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вакита (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вакита (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику